Тувал-Каїн або Фо́вел (, , , )  — нащадок біблійного Каїна, син Ламеха та Залілли, брат Наамах. «Був ковалем усіх знарядь з міді та заліза».

У масонів ім'я Тувал-Каїн традиційно використовують для позначення чину майстра чи як пароль.

Родовід

Примітки

Джерела 
 Буття, 4, 22.

Див. також 
 Фовел, син Яфета
Особи Старого Завіту